Matthew Rowley (ur. 4 czerwca 1993 w Red Deer) – kanadyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu Altius Nordic Ski Club, dwukrotny medalista mistrzostw Ameryki Północnej juniorów w skokach narciarskich.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 27 lutego 2008 w Whistler podczas zawodów FIS Cup, oddając skok na odległość odpowiednio 79,0 m i 83,0 m w konkursie na skoczni normalnej.

29 grudnia 2014 w Oberstdorfie zadebiutował w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując 31. miejsce.

We wrześniu 2015 ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Rowleya na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Kombinacja norweska

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Red Deer